É uma estação de rádio com sede em Ponta Grossa, Paraná, operando em FM 90,7 MHz em Carambeí (torre e cidade de concessão). Surgiu em 1 de maio de 2009, de acordo com a mesma foi a primeira rádio brasileira a ter um trio elétrico próprio.

Equipe 
Álvaro Andrade (programa homônimo)

Ligações externas 
 
 

MZ FM
Estações de rádio fundadas em 2009
Fundações no Paraná em 2009